Калб () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Калб, Дон (род. 1959) — нидерландский антрополог, профессор социологии и социальной антропологии.
 Калб, Клаус (род. 1942) — немецкий лихенолог, специалист по тропическим лишайникам.
 Калб, Марвин (род. 1930) — американский журналист, основатель и директор Центра Шоренстейн.

См. также 
 Де-Калб
 Кальб